Международный кинофестиваль Мерлинка — это ежегодный фестиваль фильмов квир-тематики, который проводится в Белграде (с 2009 года), Сараево (с 2013 года) и Подгорице (с 2014 года). В Белграде фестиваль проходит в течение второй недели декабря и длится пять дней. В Сараево и Подгорице проходит в январе и феврале каждого года. Фестиваль был основан в 2009 году Информационным центром геев и лесбиянок и Белградским молодёжным центром. Контент фестиваля представляют документальные и короткометражные фильмы со всего мира, посвященные проблемам геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендерных, интерсекс- и квир-людей. Директор фестиваля — Предраг Аздейкович.

Фестиваль был назван в честь Вьеры Миладинович Мерлинки, трансгендерной секс-работницы и актрисы, которая была убита в 2003 году. Она наиболее известна своей ролью в отмеченном наградами фильме «Мраморная задница» режиссёра Желимира Жильника.

Фестиваль был создан для продвижения искусства и культуры ЛГБТ. В 2014 году на фестивале был поставлен театральный спектакль о жизни Вьераны, «Признание Мерлинки», режиссёра Стеван Бодрожа. «Мерлинка» — единственный действующий кинофестиваль ежегодно проходящий в нескольких странах.

Фильмы

Примечания 

Кинофестивали Сербии
Мероприятия, регулярно проводимые с 2009 года
ЛГБТ-кинофестивали
Достопримечательности Белграда